Генна́дий О́сипов:
 Осипов, Геннадий Васильевич (род. 1929) — советский и российский социолог и философ, академик РАН (1991).
 Осипов, Геннадий Сергеевич (род. 1952) — российский учёный, профессор Сахалинского университета.
 Осипов, Геннадий Семёнович (1948—2020) — советский и российский учёный в области информационных технологий, профессор МФТИ и МГТУ, президент Российской ассоциации искусственного интеллекта.